El Partit Popular d'Extremadura (també conegut com a PP d'Extremadura) és la delegació extremenya del  Partit Popular. Va ser fundat per Adolfo Díaz-Ambrona Bardají. El seu president és José Antonio Monago Terrassa i la seva seu central està al Carrer Adriano, 14 a  Mèrida. Actualment governa a les principals ciutats de la comunitat com són Càceres, Badajoz i  Mèrida.

El Partit Popular procedeix de la refundació en un partit únic de la coalició de partits  Aliança Popular el 1989.

Extremadura
Entitats d'Extremadura